„Pronzitielnyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Pronzitielnyj” – niszczyciel typu Sokoł z przełomu XIX i XX wieku (ex-„Berkut”)
 „Pronzitielnyj” – niszczyciel typu Nowik z okresu I wojny światowej
 „Pronzitielnyj” – pierwotnie niemiecki niszczyciel SMS G 196 typu G 192 z okresu I wojny światowej, przeklasyfikowany na torpedowiec T 196 podczas II wojny światowej, po wojnie radziecki „Pronzitielnyj”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów